Мец Шен:
 Мец Шен — село в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
 Мец Шен — село в Шушинском районе Нагорного Карабаха